Haikko kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haikko (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Haikko (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar